Michael Andrew – cantante statunitense
 Michael Andrew – nuotatore statunitense
 Michael Andrew – ciclista malaisiano

Pagine correlate 
Michael Andrews